George Villiers peut désigner :

 George Villiers,  de Buckingham (1592-1628), favori du roi Jacques  d'Angleterre, ministre du roi Charles I ;
 George Villiers,  de Buckingham (1627-1687), fils du précédent, homme politique et écrivain, exilé avec Charles II ;
 George Villiers,  de Jersey, (1735-1805), noble, pair, homme politique et courtisan britannique ;
 George Villiers (1759-1827), courisan et homme politique britannique ;
 George Villiers,  de Clarendon (1800-1870), diplomate et homme d'État, ministre des Affaires Étrangères britannique ;
 George Villiers,  de Clarendon (1877-1955), homme politique conservateur, gouverneur général d'Afrique du Sud.